Ел Тепегвахе има више значења:

 Ел Тепегвахе (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тепегвахе (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепегвахе (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепегвахе (Тускуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепегвахе (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепегвахе (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепегвахе (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепегвахе (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепегвахе (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепегвахе, Ел Тепегвахе де Парангваро (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепегвахе (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику